«Ґ проти Ґ» () — японський короткометражний науково-фантастичний кайдзю-фільм 2019 року, зроблений для конкурсу GEMSTONE, присвяченому Ґодзіллі. Він, разом з серіалом «Ґодзібан» були оголошені переможцями конкурсу.

Сюжет 
На початку короткометражного фільму, Ґайґан падає неподалік гори, після чого атакує місто. Після цього він летить, а військові літаки атакують його, проте він знищує їх своїм кігтем. В цей час з'являється Ґодзілла і атакує місто. Уже ввечері Ґайґан атакує Ґодзіллу. Відразу після цього Ґодзілла пускає свій атомний промінь, і Ґайґан вибухає. Починають з'являтися інші Ґайґани, і Ґодзілла ще раз пускає атомний промінь.

Виробництво 
Короткометражний фільм був випущений 20 березня 2019 року на YouTube-каналі GEMSTONE, та швидко почав набирати перегляди. Протягом Godzilla Fest 2020 кінокомпанія Toho, яка є власником Ґодзілли, оголосила про виробництво сиквелу, влучно названого «Ґ проти Ґ 2». Трейлер цього продовження був незабаром випущений на офіційному YouTube-каналі, присвяченому Ґодзіллі. В той час як «Ґ проти Ґ» є напівофіційним короткометражним фільмом, оскільки він був випущений лише для конкурсу, його продовження є повністю офіційним.

Кайдзю 
 Ґодзілла
 Ґайґан

Цікаві факти 
 Фінальна сцена, в якій Ґодзілла готується пускати атомний промінь, є подібною до фінальної сцени фільму «Ґодзілла проти Руйнівника».
 Пізніше Ґодзілла з цього короткометражного фільму був перефарбований та став Сніговим Ґодзіллою.

Джерела 
 «Ґ проти Ґ» на YouTube
 Трейлер частини 2 на YouTube

Примітки 

Короткометражні фільми про Ґодзіллу
Фільми про кайдзю
Фільми про гігантських монстрів
Фільми про динозаврів
Фільми про вторгнення прибульців
Японські фільми про монстрів
Фільми про монстрів 2010-х
Науково-фантастичні фільми Японії
Фільми про Японію
фільми Японії 2019